François-Joseph Lefebvre-Cayet (1748-1811) : homme politique français
 Janine Cayet (1943- ) : femme politique française
 Joseph Cayet (1907-1987) : photographe belge
 Muriel Cayet (née en 1961), peintre française.
 Pierre Victor Palma Cayet (1525-1610) : historien, traducteur et controversiste français

Notes et références